

Patronyme 

Juste Brouzes (1894-1973), footballeur français ;
Niels Brouzes (1981-), coureur cycliste français ;
Jean-Marcel Brouzes (1966-), cycliste français, père du précédent.

Voir aussi 
la ferme fortifiée des Brouzes, à Saint-Georges-de-Luzençon, dans l'Aveyron, en France.